VE est un code, qui signifie :
 Inde, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Venezuela :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .ve ;
 Avensa (Venezuela), selon le code AITA des compagnies aériennes :
 selon le code OACI des compagnies aériennes, Avensa a pour code AVE ;
 VE, agent innervant de la série V ;
 Ve (ڤ), lettre de l'alphabet arabe.

Voir aussi 
 

Code